AKP steht für:
 Achatz-Kleinschmidt-Paparrizos-Algorithmus, dualer Algorithmus, geeignet für dünne Graphen, für die Lösung des Zuordnungsproblems
 Albanische Kommunistische Partei, siehe:
 Kommunistische Partei Albaniens
 Kommunistische Partei Albaniens (1991)
 Kommunistische Partei Albaniens 8. November
 Aserbaidschanische Kommunistische Partei, kommunistische Partei in Aserbaidschan
 Adalet ve Kalkınma Partisi, politische Partei in der Türkei
 Agence Kampuchea Press, nationale Nachrichtenagentur in Kambodscha
 AKP-Gruppe, Organisation Afrikanischer, Karibischer und Pazifischer Staaten, Entwicklungsländer, die das Lomé- und das Cotonou-Abkommen mit der Europäischen Union unterzeichnet haben
 Antikominternpakt von 1936
 Arbeidernes kommunistparti, ehemalige politische Partei in Norwegen
 Auswärtige Kulturpolitik der deutschen Bundesregierung
 Flugplatz Anaktuvuk Pass (IATA-Code), US-amerikanischer Flugplatz

ΑΚΨ steht für:
 Alpha Kappa Psi, internationale Studentenverbindung

akp steht für:
 Siwu (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Siwu-Volksgruppe in Ghana

Abkürzung